Лорд (, ) — многозначный термин.

 Лорд — дворянский титул в Великобритании.

Фамилия 
  (род. 1975) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Джелонг» (1995).
  (1915—1961) — сомайлийский и кенийский политик.
  (род. 1940) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Джелонг» (1963), брат Стюарта Лорда.
 Лорд, Альберт (1912—1991) — американский славист и литературовед.
  (1868—1960) — американский гольфист, участник Олимпийских игр (1900).
  (род. 1965) — канадский юрист, предприниматель и политик, премьер-министр провинции Нью-Брансуик (1999—2006).
  (1869—1939) — американский политик, член Палаты представителей (1935—1939).
  (1883—1964) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Филадельфия Атлетикс» (1910—1911).
 Лорд, Брэдли (1939—1961) — американский фигурист.
  (род. 1946) — австралийская писательница, лауреат премии Неда Келли Австралийской ассоциации авторов криминальной литературы за лучший роман (2002) и общий вклад (2012).
 Лорд, Гарри:
  (1882—1948) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1863—1923) — американский политик, председатель Сената штата Нью-Гэмпшир (1909—1911).
  (1821—1891) — американский предприниматель, дипломат и политик, член Палаты представителей (1881—1883).
  (1931—2011) — американский литературный агент и редактор, лауреат премии Всемирного конвента фэнтези (1978).
  (1943—2015) — британский биограф.
 Лорд, Гэри:
  (род. 1966) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Вызова (1986).
 Лорд, Гэри — австралийский пловец, чемпион Игр Содружества в эстафете 4×200 м вольным стилем (1990).
  (1859—1902) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
 Лорд, Джон:
  (1805—1877) — американский религиозный деятель, модератор Генеральной ассамблеи Пресвитерианской церкви США (1852).
  (1899—1980) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Мельбурн» и «Сент-Килда».
  (1902—1989) — американский религиозный деятель, епископ Бостона Методистской церкви и Объединённой методистской церкви (1948—1972).
  (род. 1937) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Мельбурн» (1957, 1959, 1960, 1964).
 Лорд, Джон (1941—2012) — английский композитор и клавишник.
  (род. 1949) — австралийский военный моряк, начальный Флотского командования Королевского австралийского ВМФ (1999—2000).
  (род. 2001) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Чифс».
 Лорд, Джек (наст. имя — Джон Джозеф Патрик Райан; 1920—1998) — американский актёр.
  (род. 1948) — новозеландская крикетчица, игрок национальной сборной.
  (род. 1962) — британский политик, член Палаты общин (с 2010).
  (род. 1977) — аргентинский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (1928—2010) — игрок в канадский футбол.
 Лорд, Дэвид:
  (1913—1944) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в битве за Арнем (посмертно).
  (1929—1998) — южноафриканский гребец, участник Олимпийских игр (1960).
  (род. 1968) — барбадосская писательница.
  (род. 1970) — австралийская пловчиха, чемпионка Австралии по плаванию на 50 м на спине на короткой воде (1986).
  (1912—1980) — американский историк, президент Университета Хофстры (1964—1972).
  — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Грэмми» за лучшую запись (2006), брат Тома Лорда-Элджа.
 Лорд, Кэрнс (род. 1944) — американский политолог и переводчик.
  (род. 1950) — американский психолог, лауреат Сарнатской премии Национальной академии медицины (2017).
  (род. 1980) — нидерландский футболист, игрок Высшего дивизиона Нидерландов в составе клуба «Херенвен».
  (1851—1933) — американский педагог, президент Университета Восточного Иллинойса (1898—1933).
  (род. 1946) — американский военный деятель, командующий 2-й воздушной армией (1996—1997) и начальник Космического командования (2002—2006) ВВС США.
  (род. 1938) — британский политик, член Палаты общин (1983—2010) и Палаты лордов (с 2011).
  (1919—2016) — американский юрист, генеральный прокурор штата Миннесота (1955—1960).
  (1925—2019) — австралийский бейсболист, участник Олимпийских игр (1956).
 Лорд, Марджори (1918—2015) — американская телевизионная актриса.
  (1898—1985) — американский библиотекарь, президент Американской библиотечной ассоциации (1949—1950).
  (род. 1978) — британский регбист, финалист Англо-валлийского кубка в составе клуба «Нортгемптон Сэйнтс» (2003).
 Лорд, Одри (1934—1992) — американская писательница и правозащитница.
  (1812—1884) — американский юрист и политик, председатель Палаты представителей штата Массачусетс (1854).
 Лорд, Питер (род. 1953) — британский аниматор.
  (род. 1969) — британский игрок в сквош, финалист Открытого чемпионата США (1993).
 Лорд, Ребекка (род. 1973) — французская порноактриса, режиссёр и продюсер.
  (1910—1989) — американский химик-спектроскопист, президент Оптического общества (1964).
 Лорд, Роберт:
  (1900—1976) — американский сценарист и кинопродюсер, лауреат премии «Оскар» за лучший литературный первоисточник (1933).
  (1908—1981) — британский спортивный функционер, председатель футбольного клуба «Бернли».
  (род. 1945) — британский пловец, чемпион Великобритании по плаванию на 100 м вольным стилем (1965).
  (род. 1929) — австралийский футболист, участник Олимпийских игр (1956).
  (1899—1963) — американский военный деятель, начальник штаба Коммуникационной зоны европейского театра боевых действий Армии США (1944—1945).
  (1820—1885) — американский политик, член Палаты представителей (1875—1877).
 Лорд, Стенли (1877—1962) — британский моряк, капитан лайнера «Калифорниэн».
 Лорд, Стерлинг (1920—2022) — американский литературный агент, редактор и писатель.
  (род. 1949) — американский дирижёр, музыкальный руководитель Бостонской лирической оперы (1991—2008).
  (род. 1940) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Джелонг» (1963), брат Алистера Лорда.
  (род. 1963) — американский звукорежиссёр, лауреат премий «Грэмми» за режиссуру неклассического альбома (1987, 1989) и за лучший альбом (2000), брат Криса Лорда-Элджа.
  (1904—1970) — шведский яхтсмен, бронзовый медалист Олимпийских игр в 6-метровом классе (1936, 1948).
 Лорд, Уильям:
 Лорд, Уильям Пейн (1838—1911) — американский политик, губернатор штата Орегон (1895—1899).
  (1841—1915) — американский военный музыкант, участник гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.
  (1849—1927) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Вермонт (1896—1898).
  (род. 1955) — американский военный деятель, начальник временного Кибернетического командования ВВС США (2007—2009).
  (род. 1937) — американский дипломат, посол США в Китае (1985—1989).
 Лорд, Уолтер (1917—2002) — американский писатель.
 Лорд, Фил (род. 1975) — американский режиссёр, сценарист и продюсер, работающий в творческом дуэте с Кристофером Миллером (род. 1975).
 Лорд, Фредерик:
  (1800—1860) — американский политик, член Палаты представителей (1847—1849).
  (1879—1928) — британский бегун, участник Олимпийских игр (1908, 1912).
  (1912—2000) — американский психометрист, лауреат Премии Американской психологической ассоциации за научный вклад (1988).
  (1936—2005) — британский футболист и тренер, главный тренер сборной Малайзии (1983—1985).
  (1917—1961) — немецкий и американский хирург, генеральный секретарь Всемирной медицинской ассоциации (1960—1961).
 Лорд, Харви (1878—1920) — американский легкоатлет.
  (род. 1944) — американский видеоартист, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркского Музея современного искусства и Музея современного искусства в Сан-Франциско.
  (род. 1970) — шведский игрок в дартс, чемпион Европы в мужских парах (1980, 1982, 1988).
  (в замужестве — Лэндон; 1902—2000) — американская прыгунья в воду, участница Олимпийских игр (1920), член Международного зала славы плавания (с 1993).
  (род. 1950) — британский и американский художник и скульптор, чьи работы входят в частности в собрание лос-анджелесского Музея современного искусства.
  (род. 1958) — канадский хоккеист, чемпион Паралимпийских игр по следж-хоккею (2006).

  (1878—1942) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1922—1935).

Другие значения 
 Лорд (Элла Мария Лани Йелич-О’Коннор; род. 1996) — новозеландская певица.

См. также 
 Лордс, Трейси (род. 1968) — бывшая американская порноактриса, ныне — актриса мейнстримовых фильмов, модель и музыкант.